Алексе́й Степа́нов:
 Степанов, Алексей Борисович (1972—2000) — российский хоккеист.
 Степанов, Алексей Васильевич (1930—2019) — российский лингвист-стилист, заслуженный профессор МГУ.
 Степанов, Алексей Викторович (род. 1979) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Степанов, Алексей Владимирович (род. 1977) — российский футболист.
 Степанов, Алексей Дмитриевич (род. 1990) — российский пловец в ластах.
 
 Степанов, Алексей Михайлович (1948—2015) — советский и российский дирижёр.
 
 Степанов, Алексей Прокофьевич (1829 или 1831—1868) — профессор Петровской земледельческой и лесной академии.
 
 Степанов, Алексей Степанович (1858—1923) — русский живописец. Примечания